Лос Муертос има више значења:

 Лос Муертос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Муертос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Муертос (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Муертос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Муертос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Муертос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику